William Lee peut désigner :
 William Lee  (-1610)  ecclésiastique anglais, inventeur de la machine à tricoter les bas ;
 Sir William Lee (1688-1754), juriste et homme politique britannique ;
 William Lee (1739-1795), diplomate américain ;
 William Lee (1860-1915), peintre et potier français ;
 William Gregory Lee (1973-), acteur américain.

Voir aussi